Molekulska formula -{C7H8O3}- se može odnositi na:

 Etil maltol
 Metoksimetilfurfural
 Penicilinska kiselina